1814 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1814 км, он же 1812 км, он же 1813 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ставропольском крае. Код 531535.
 1814 км, Разъезд 1814 км — разъезд Северной железной дороги в Республике Коми. Код 287824.

Примечания